Carotini ist der Familienname folgender Personen:

 Ángel Carotini, uruguayischer Schriftsteller und Journalist
 Ivo Kesselring Carotini (* 1942), brasilianischer Wasserballspieler
 Paulo Kesselring Carotini (1945–2022), brasilianischer Wasserballspieler; siehe Polé